Localidades
Roscoe (Pensilvânia)
Roscoe (Illinois)
Roscoe (Minnesota)
Roscoe (Montana)
Roscoe (Dacota do Sul)
Roscoe (Texas)
Roscoe (Missouri)

Desambiguação